Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Álex Calatrava che ha battuto in finale Óscar Hernández 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (finale)
 Álex Calatrava (Campione)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)

 Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
 Jean-Christophe Faurel (semifinali)
 Florent Serra (secondo turno)
 Salvador Navarro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2004